Henri Cochet ha battuto in finale il detentore del titolo Jean Borotra 4–6 4–6 6–3 6–4 7–5.

Sidney Wood giocando a 15 anni e 231 giorni il primo turno contro René Lacoste (perdendo 6–1 6–3 6–1) è stato il più giovane giocatore a prendere parte al torneo di Wimbledon nella categoria singolare maschile. George Greville, 59 anni, è stato invece il tennista più anziano ad aver mai partecipato a Wimbledon. È stato sconfitto al primo turno in quattro set.

Teste di serie 
 René Lacoste (semifinali)
 Bill Tilden (semifinali)
 Jean Borotra (finalista)
 Henri Cochet (campione)
 Takeichi Harada (primo turno)
 Louis Raymond (secondo turno)
 Jacques Brugnon (quarti di finale)
 Jan Koželuh (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1927